

Biochimica 
 FMO – monoossigenasi contenente flavina

Codici 
 FMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Greven, Münster/Osnabrück, Germania